Laboratori d'Habitabilitat Planetària (del seu nom en anglès Planetary Habitability Laboratory), centre de recerca en habitabilitat planetària de la Universitat de Puerto Rico a Arecibo
 Catàleg Palomar-Haro-Luyten catàleg astronòmic elaborat a l'observatori Palomar
 PHL també és el codi ISO 3166-1 de les Filipines
 PHL també és el codi IATA de l'Aeroport Internacional de Filadèlfia, aeroport que serveix l'àrea de Filadèlfia, als Estats Units
 Phl també és l'abreviatura de la flogopita, mineral silicat del grup de les miques